Суперкубок Испании по футболу 2011 года () — 28-й розыгрыш турнира Суперкубка Испании, ежегодного футбольного мини-турнира, в котором встречаются чемпионы Примеры и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона.

В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 2010/11 «Барселона» и обладатель Кубка Испании сезона 2010/11 «Реал Мадрид».

Первый матч состоялся 14 августа на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде и завершился боевой ничьей — 2:2.

Ответная игра состоялась 17 августа в Барселоне на стадионе Камп Ноу. «Барселона» победила со счётом 3:2.

По сумме двух встреч (5:4) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу команда «Барселона».

Обзор матчей

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Эль Классико
 Чемпионат Испании по футболу 2010/2011
 Кубок Испании по футболу 2010/2011
 ФК «Барселона» в сезоне 2011/2012
 ФК «Реал Мадрид» в сезоне 2011/2012

Ссылки 
 Final de la Supercopa de España (ida)
 El FC Barcelona se proclama campeón de la Supercopa de España 2011
 El Real Madrid deja escapar vivo al Barcelona
 Messi es el dique que contiene al Madrid

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Август 2011 года
События 14 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
События 17 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 2011 году